Остров Норфолк на Играх Содружества

Остров Норфолк принимает участие в Играх Содружества, начиная с 1986 года. За всё время остров Норфолк получил 2 бронзовые медали, обе были заработаны в боулзе. Одну медаль получила Кармен Андерсон, выступая на Играх Содружества 1994 года, другую медаль заработали Райан Диксон, Хадин Эванс и Филлип Джонс на Играх Содружества 2018 года.

Награды команды

Примечания 

Спорт на Острове Норфолк
Страны на Играх Содружества